Johan Magnusson kan syfta på

Johan Magnusson, riddare och lagman, son till Magnus Gregersson (Bjälboättens oäkta gren)
Johan Magnusson (företagare) (född 1968), företagare, somellier